Diego Morales (Mérida, 29 de novembro de 1986) é um futebolista argentino que joga atualmente na LDU.

Carreira
Ele fez sua estréia na Primera B Nacional em 27 de novembro de 2006, em uma derrota por 2-0 para o Atlético de Rafaela.
Ele passou por Deportivo Armenio , com quem ele jogou a temporada 2007/08 da Primera B Metropolitana , marcando 5 gols em 35 jogos.
Voltou ao Chacarita Juniors para disputar novamente a Primera B Nacional da temporada 2008/09 e fez parte do elenco que ganhou a promoção para a Primeira Divisão. Nesta fase dois gols. Devido aos resultados na Primeira Divisão, a equipe não conseguia manter a categoria, descendo até o final da temporada 2009/10. Marcou três gols em 29 jogos na primeira divisão vestindo a camisa do Undertaker .
Em julho de 2010 Chacarita dá 80% do passe do jogador para a empresa de construção Shap SA Em troca dessa missão foi o cancelamento da dívida que o clube tinha com a empresa em relação à parte estrutural das obras de renovação o estádio. 3 Assim Cachete chegou ao Tigre para empréstimo gratuito por uma temporada. Ele jogou a Apertura  marcando dois gols em 14 jogos. Ele voltou a marcar em perdas para Banfield e Gimnasia La Plata por parte do Clausura 2011 . Em julho de 2012 Diego Morales assinou um contrato com o time árabe por três temporadas. Em Junho de 2013 Morales assinou com o Clube Náutico Capibaribe para jogar a primeira divisão do campeonato Brasileiro.

Carreira internacional
Sua estreia pela seleção nacional foi no dia 25 de maio de 2011, atuando por apenas 25 contra o Paraguai pelo placar de 4x2 para a Argentina.

Ligações Externas 
 Perfil no ogol.com 

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Clube Náutico Capibaribe
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)